Der Elektra Cup 1985 war ein Tennisturnier der Damen in Bregenz. Das Sandplatzturnier war Teil der WTA Tour 1985 und fand vom 15. bis 21. Juli 1985 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

 

WTA Tour 1985
Tennisturnier in Bregenz